Pfarrkirche Neuhaus steht für:

 Katholische Pfarrkirche Neuhaus am Klausenbach, Burgenland
 Evangelische Pfarrkirche Neuhaus am Klausenbach, Burgenland
 Pfarrkirche Neuhaus (Kärnten), katholische Pfarrkirche in Neuhaus, Bezirk Völkermarkt
 Pfarrkirche Neuhaus (Weissenbach an der Triesting), katholische Pfarrkirche in Neuhaus (Gemeinde Weissenbach an der Triesting), Niederösterreich
 Pfarrkirche Neuhaus a. Inn, katholische Pfarrkirche in Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern 

Siehe auch:
 Kloster Vornbach in Vornbach, Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern